Artjomowsk (russisch Артёмовск; teilweise auch als Artemowsk transkribiert) ist:
eine Stadt in der Region Krasnojarsk (Russland), siehe Artjomowsk
der russische Name der Stadt Artemiwsk (Name bis 2016) in der Oblast Donezk, siehe Bachmut
der russische Name der Stadt Artemiwsk in der Oblast Luhansk, siehe Artemiwsk (Perewalsk)